L'appellation « Sarrebruck-Forbach » peut faire référence à :
 l'aire urbaine de Sarrebruck - Forbach ;
 l'unité urbaine de Sarrebruck - Forbach ;
 l'Eurodistrict SaarMoselle.